Los pueblos mozabitos son un grupo étnico bereber que vive en el valle de M'zab en el norte del Sahara, en Argelia. Hablan mozabito (tumẓabt), una variante del grupo Zenati de las lenguas bereber. La mayoría habla árabe. Los mozabitos son musulmanes ibadi.

Los mozabites viven en cinco oasis: Ghardaïa, Beni Isguen, El Atteuf, Melika y Bounoura y otros dos oasis aislados más al norte: Berriane y Guerrara.

Referencias

Bibliografía
 
 A. Coyne, Le Mzab (Algiers, 1879); Rinn, Occupation du Mzab (Argel, 1885)
 Amat, Le M'Zab el les M'Zabites (París, 1888)

Pueblos bereberes
Etnias de Argelia
Islam en Argelia